Angerholz ist der Name folgender Orte:

Angerholz (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil der Marktgemeinde Allhartsberg, Niederösterreich

Angerholz ist die Bezeichnung für diverse Waldgebiete:

Angerholz (Unteregg), Waldgebiet in der Gemeinde Unteregg im Landkreis Unterallgäu in Bayern, Deutschland